Polakovič ist der Familienname folgender Personen:

 Štefan Polakovič (1912–1999), slowakischer Philosoph und Theologe
 Viliam Polakovič (* 1943), tschechischer Tischtennisspieler und -trainer
 Vincent Polakovič (* 1984), slowakischer Basketballspieler